Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Winchester (Indiana)
 Winchester (Oregon)
 Winchester (Virginia)
 Winchester (közösség, Vilas megye, Wisconsin)
 Winchester (város, Vilas megye, Wisconsin)
 Winchester (Winnebago megye, Wisconsin)
 Winchester (Wyoming)
 Egyesült Királyság
 Winchester (Nagy-Britannia)
 Kanada
 Winchester (Ontario)
Egyéb
 Merevlemez (eredetileg az IBM type 3340 merevlemez kódneve)
 Winchester (karabély)